Naselja u BiH:
 Mokronoge (Drvar, BiH), naselje u općini Drvar
 Mokronoge (Tomislavgrad, BiH), naselje u općini Tomislavgrad